Deutsch Kaltenbrunn, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
 Kaltenbrunn (Weiherhammer), plaats in de Duitse gemeente Weiherhammer
 Kaltenbrunn (Gmund am Tegernsee), gehucht/klooster in de Duitse gemeente Gmund am Tegernsee
Duitse militaire begraafplaats in Kaltenbrunn, begraafplaats genoemd naar deze locatie